Cajabamba puede designar a:

Cajabamba, localidad del departamento de Nariño, Colombia;
Cajabamba, parroquia del cantón de Colta, Ecuador;
Provincia de Cajabamba, provincia del departamento de Cajamarca, Perú;
Distrito de Cajabamba, distrito de la provincia de Cajabamba, Perú;
Cajabamba, capital del distrito y de la provincia de Cajabamba, Perú.